El Naranjal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Naranjal, San Felipe Orizatlán, 
 El Naranjal, Tepehuacán de Guerrero, 
 El Naranjal, Villa de Ramos, 
 El Naranjal, Tantoyuca, 
 El Naranjal, Castillo de Teayo, 
 El Naranjal, Huejutla de Reyes, 
 El Naranjal, Tamazunchale, 
 El Naranjal, Chiconquiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar